Sohn – cantante britannico

 Karl Ferdinand Sohn – pittore e docente tedesco
 Sonja Sohn – attrice statunitense
 Wilhelm Sohn  – pittore e docente tedesco
 Alfred Sohn-Rethel – economista ed epistemologo tedesco